Giovanni Di Benedetto – attore italiano
Giovanni Di Benedetto – politico italiano, senatore della Repubblica nella V legislatura
Giovanni Di Benedetto – politico italiano, senatore della Repubblica nella XI legislatura